Rosie Brennan (ur. 2 grudnia 1988 w Salt Lake City) – amerykańska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu APU Nordic Ski Center.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Rosie Brennan pojawiła się 5 stycznia 2006 roku na mistrzostwach USA w Soldier Hollow, gdzie zajęła 29. miejsce w sprincie techniką dowolną. W 2007 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio, gdzie była między innymi dziewiąta w sztafecie i dziesiąta w sprincie stylem klasycznym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta jej najlepszym wynikiem było siedemnaste miejsce w sprincie stylem dowolnym. W 2010 roku była piętnasta w tej samej konkurencji podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Hinterzarten.

W Pucharze Świata zadebiutowała 16 stycznia 2009 roku w Whistler, zajmując 34. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła 23 stycznia 2015 roku w Rybińsku, zajmując 13. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanęła 12 grudnia 2020 roku w Davos, gdzie wygrała rywalizację w sprincie stylem dowolnym. Wyprzedziła tam Anamariję Lampič ze Słowenii i Rosjankę Natalję Niepriajewą.

Brennan startuje także w zawodach FIS Marathon Cup, w których raz stanęła na podium - 22 lutego 2014 roku była trzecia w amerykańskim maratonie American Birkebeiner.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2013/2014:

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 Olympedia - Rosie Brennan

Uwagi

Przypisy 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1988